Змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 5 кілометрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 25 липня.

Результати 
Заплив стартував о 13:00.

Примітки 

5 км (чоловіки)
Чемпіонати світу з водних видів спорту